Manzoni är ett italienskt efternamn, som burits av bland andra:

 Alessandro Manzoni
 Piero Manzoni

Se även 
 Manzoni (Roms tunnelbana), tunnelbanestation i Rom